

Carriera
Con l' ha disputato due edizioni dei Campionati europei (1976, 1978).

Collegamenti esterni

Cestiste della Nazionale italiana